Les Salines – miejscowość w Katalonii
 Les Salines – plaża na Martynice
Les Salines – dawna nazwa portu lotniczego Annaba